Stichting Betaald Voetbal Excelsior, kurz SBV Excelsior und im deutschen Sprachraum allgemein bekannt als Excelsior Rotterdam, ist ein niederländischer Profifußballverein, der aus dem Rotterdamer Stadtteil Kralingen-Crooswijk stammt. Die Heimspiele werden im Van Donge & De Roo Stadion ausgetragen, das 4.400 Zuschauer aufnehmen kann. Mit Excelsior, Sparta und Feyenoord ist Rotterdam die einzige Stadt der Niederlande, die drei Profifußballvereine besitzt.

Excelsior Rotterdam war von 1997 bis 2005 ein Farmteam des Rotterdamer Nachbarvereins Feyenoord. Dies bedeutet, dass Feyenoord junge Spieler für eine gewisse Zeit an Excelsior ausgeliehen hatte, damit diese dort Wettkampferfahrung auf einem niedrigeren Niveau sammeln können.

Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte war 1929/30 der Einzug ins Finale um den niederländischen Pokal. Das Finale verlor der Klub mit 0:1 gegen Feyenoord Rotterdam.

Einer der größten Erfolge der letzten Jahre war der Aufstieg in die Ehrendivision 2002. In diesem Jahr feierte Excelsior Rotterdam auch das 100-jährige Vereinsjubiläum. Nach einer Saison stieg der Verein jedoch wieder ab. 2006 und 2010 schaffte Excelsior jeweils wieder den Aufstieg in die Eredivisie. Aufgrund des geringen Etats und des sehr kleinen Stadions spielte Excelsior Rotterdam weiterhin gegen den Abstieg. Dieser konnte 2019 nicht mehr verhindert werden, so dass Excelsior bis zur Saison 2021/22 in der Eerste Divisie genannten zweithöchsten Liga spielte.
Nach dem Wiederaufstieg spielen in der aktuellen Saison alle drei Rotterdamer Proficlubs in der Eredivisie.

Erfolge 
 Meister der Eerste Divisie (2. Liga): 1974, 1979, 2006

Bekannte ehemalige Spieler

Trainerhistorie

Weblinks 

 Website von Excelsior Rotterdam (niederländisch)

Rotterdam, Excelsior
Sportverein (Rotterdam)
Gegründet 1902